Die 32. Vuelta a Castilla y León 2017 war ein spanisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand vom 19. bis zum 21. Mai 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2017 und dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.

Die erste Etappe gewann der Russe Alexander Jewtuschenko von Lokosphinx im Massensprint, der damit erster Führender in der Gesamtwertung der 2017er Auflage war. Auf der zweiten Etappe gab es eine Bergankunft in La Camperona, die bereits bei der Vuelta 2016 auf dem Programm stand. Siegreich war der Franzose Jonathan Hivert von Direct Énergie. An der bis zu 25 Prozent steilen Schlussrampe distanzierte er die weiteren Verfolger und wurde gleichzeitig neuer Leader in der Gesamtwertung. Die dritte Etappe startete im WM-Ort von 2014 Ponferrada und endete in León. In León siegte er der Spanier Carlos Barbero vom Movistar Team im Massensprint. In der Gesamtwertung siegte Jonathan Hivert.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

2017
Radrennen 2017